— японский музыкальный лейбл, базирующийся в Осаке, Япония. Основным направлением является музыка жанра транс. Он был основан в 2001 году компанией Visual Art’s для выпуска музыки, относящейся к визуальным романам студии Visual Art’s/Key. На момент основания Key Sounds Label, Дзюн Маэда, Синдзи Орито и Магоме Тогоси были главными композиторами Key и писали большую часть музыки, но Тогоси покинул компанию в октябре 2006 года и больше не связан с Visual Art’s. Visual Art’s/Key выпустили один сингл и два ремикс-альбома в период с 1999 по 2000 год, что привело к созданию лейбла Key Sounds в следующем году. Первыми официальными релизами стали дебютный (и единственный) альбом Humanity… и дебютный сингл Lia «Natsukage / Nostalgia», выпущенные на съезде Комикет 60 в 2001 году. Оригинальный саундтрек Clannad, вышедший в 2004 году попал в японские чарты Oricon, впервые для Key Sounds Label. В период с 2006 по 2008 годы ещё восемь релизов — пять синглов и три альбома — появились в чартах Oricon. Шесть синглов и два альбома, выпущенные для аниме-сериала Angel Beats! также попали в них в 2010 году.

В состав Key Sounds Label входят японские группы и певцы, некоторые из которых брали начало в техно/транс группе I’ve Sound, такие как Ayana, Lia, Mell и Эйко Симамия. I’ve Sound также была сформирована Visual Art’s. Другие артисты, в числе которых Annabel, Chata, Eufonius, Карута, LiSA, Marina, Руна Мидзутани, Psychic Lover, Rita, Харуми Сакурай, Харука Симоцуки, Кейко Судзуки, Мияко Судзута, Аой Тада, Томоэ Тамиясу и Наги Янаги, тоже выпускали свои релизы через лейбл. Key Sounds Label каталогизирует свои релизы в трёх индексах: KSLA/KSLM, KSLC (альбомы на компакт-дисках) и KSLV (видеоальбомы на DVD и Blu-ray дисках).

Каталог

Через Visual Art’s 

Через Key Sounds Label

KSLA/KSLM

KSLC

KSLV

Примечания 

Key Sounds
Key Sounds Label
Key Sounds